Maria Trost Kirche oder Kirche Maria (vom) Trost (lat. Maria Consolatrix) heißen Kirchen und Kapellen, die Maria in der Anrufung als Trösterin der Betrübten geweiht sind. Der Festtag des Patroziniums ist nicht festgelegt und örtlich unterschiedlich.
 Einige der Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen – diese sind hier wie dort eingetragen.
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä., sowie zentrale Wallfahrtskirchen.

In anderen Sprachen:

Liste

Belgien 
  Basilika Maria Trost (Vilvoorde)

Brasilien 
 Igreja Nossa Senhora da Consolata, Brasília-Quadrante Norte, Brasilia
 Igreja Nossa Senhora da Consolação, Pfarrkirche im Distrikt Consolação in São Paulo

Deutschland 
 St. Maria – Trösterin der Betrübten (Barth)
 Maria Trost (Pachten), Pfarrkirche in Dillingen/Saar
 Maria Trost (Dirlewang), Kapelle in Dirlewang in Bayern
 Maria Trost (Hannover), Filialkirche in Hannover, Stadtteil Ahlem
 Maria Trost (München), Pfarrkirche im Stadtbezirk Allach-Untermenzing in München
  Maria Trost (Nesselwang), Wallfahrtskirche am Hang des Alpspitzes in Nesselwang, Bayern
 Burgkapelle Maria Trost in Osnabrück
 Kapelle Maria Trost (Unterthingau), Bayern

Frankreich 
 Ermitage Notre-Dame-de-Consolation de Collioure, Côte Vermeille, Pyrénées-Orientales
 Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, La Bastide-des-Jourdans, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Iran 
 Kathedrale der Consolata, Teheran

Italien 
 Maria-Trost-Kirche (Meran)
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione, Almenno San Salvatore, Lombardei
  Basilica di Beata Vergine della Consolazione, Bedonia, Emilia-Romagna
 Madonna del Conforto in Pozzuolo del Friuli in der Region Friaul-Julisch Venetien
 Chiesa della Madonna della Consolazione, Castiglion Fiorentino, Toskana
 Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, Santa Maria della Grotta di Celle Ligure, Ligurien
 Chiesa di Maria Consolata, Ceva, Piemont
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione, Ferrara, Emilia-Romagna
 Chiesa di Nostra Signora della Consolazione e San Vincenzo martire, Genua, Ligurien
 Monastero Santa Maria della Consolazione, Martano, Apulien
 Santa Maria della Consolazione, Neapel, Kampanien
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Villanova, Neapel-Posillipo, Kampanien
  Basilica di Madre della Consolazione, Reggio Calabria, Kalabrien
  Chiesa parrocchiale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino, Rom-Tiburtina, Latium
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione Rom-Altstadt, Latium
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Tor de’ Cenci, Rom-Eur, Latium
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione (Rocchette di Fazio), Gemeinde Semproniano, Toskana
 Chiesa/Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi, Umbrien
  Basilica di Beata Vergine della Consolata, Turin
  Santuario di Maria Consolatrice (La Consolata), Turin, Piemont
 Chiesa di Santa Maria della Fava, Venedig-Castello, Venetien
  Basilica di Madonna Consolatrice del Carpinello, Visciano, Kampanien

Liechtenstein 
 Kapelle Maria zum Trost in Schaan

Luxemburg 
  Kathedrale unserer lieben Frau (Notre-Dame) in Luxemburg

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche Kremsbrücke

Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg am Wagram
  Wallfahrtskirche Pottenstein
 Pfarrkirche Kronberg

Oberösterreich
  Wallfahrtskirche Maria Trost (Berg bei Rohrbach)

Salzburg
  Ursprungskapelle Maria Plain bei Salzburg (alte Gnadenkapelle bei der Basilika Mariä Himmelfahrt)

Steiermark
  Maria Trost (Fernitz)
  Basilika Mariatrost, Graz

Wien
 Ulrichskirche (Wien)

Polen 
 Maria-Trost-Kirche (Dylewo) (Döhlau)
 Stadtpfarrkirche Maria Trost in Oława (Ohlau)
 Kościół Matki Bożej Pocieszenia na Dąbie, Breslau, Niederschlesien

San Marino 
  Santuario della Beata Vergine della Consolazione di Valdragone, Gemeinde Borgo Maggiore

Spanien 
 Església de Nostra Senyora de la Consolació in der Gemeinde Porreres auf Mallorca
 Santuari de la Consolació im Gebiet der Gemeinde Santanyí auf der Insel Mallorca

Tschechien 
  Wallfahrtskirche Maria Trost (Dobrá Voda) (Poutní kostel P. Marie Těšitelky), Gemeinde Horní Stropnice
 Wallfahrtskirche Maria Trost (Klášterec nad Ohří)

USA 
  Basilica and National Shrine of Our Lady of Consolation in Carey, Ohio

Venezuela 
  Basilika Maria Trost, Táriba

Siehe auch 
 Liste von Marienkirchen, Überblick über die Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

Mariatrost